Topo Soft — испанский производитель программного обеспечения для 8-битных домашних компьютеров.

История 
Появились в 1980-е и создавали игры во время золотой эры испанской индустрии компьютерных игр. Закрылись в 1994 из-за экономических проблем, связанных с поздним появлением 16-битных компьютеров в Испании. Некоторые из сотрудников основали Pyro Studios в 1998.

Примечания

Ссылки 
 Topo Soft  на MobyGames
 Реклама Topo Soft

История компьютерных игр
Золотой век